Der Kanton Corbigny ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Château-Chinon (Ville) und Clamecy im Département Nièvre und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Corbigny, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1986 Jean-Paul Magnon.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 45 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Corbigny die 15 Gemeinden Anthien, Cervon, Chaumot, Chitry-les-Mines, Corbigny, Epiry, Gâcogne, La Collancelle, Magny-Lormes, Marigny-sur-Yonne, Mhère, Mouron-sur-Yonne, Pazy, Sardy-lès-Épiry und Vauclaix. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 274,18 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 5806.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2016: Fusion Beaulieu, Dompierre-sur-Héry und Michaugues → Beaulieu

Bevölkerungsentwicklung 

Corbigny